Ovaj popis je dio popisa olimpijskih pobjednika i pobjednica u plivanju zaključno s osvajačima medalja na  OI u Pekingu 2008. Navedeni su oni koji su osvojili najmanje dvije zlatne medalje.

Opis tablica 

 Mjesto: Redni broj u poretku. Određuje ga broj osvojenih zlatnih medalja. U slučaju istog broja, slijedće se uzimaju u obzir srebrene medalje, pa brončane.
 Ime: Ime i prezime plivača ili plivačice.
 Država: Ime države za koju su nastupali. Kod promjene državljanstva u obzir se uzela država za koju je zadnje osvojena medalja.
 Od: Godina kada je osvojena prva medalja na OI.
 Do: Godina kada je osvojena zadnja medalja na OI.
 Zlato: Broj osvojenih zlatnih medalja.
 Srebro: Broj osvojenih srebrenih medalja.
 Bronca: Broj osvojenih brončanih medalja.
 Ukupno: Ukupan broj osvojenih medalja.

Top 20

Muškarci

Žene

Napomene 

Najuspješniji olimpijci
Plivači, najuspješniji olimpijci